Jan-Erik Larsson och liknande namn kan avse:

 Janerik Larsson (född 1944), svensk journalist och borgerlig opinionsbildare
 Jan-Erik Larsson (född 1957), svensk lärare och författare
 Jan Eric Larsson (född 1959), svensk professor och företagsledare för mjukvaruföretaget Goalart